Татепоско има више значења:

 Татепоско (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Татепоско, Гранха (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Татепоско, Сан Хосе Татепоско (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Татепоско (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Татепоско (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Татепоско (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику